The Police, englesku tročlanu rock skupinu

Hrvatska:
 Police (Klanjec), gradsko naselje Klanjca
 Police Pirišće, gradsko naselje Ozlja

Slovenija:
 Police (Cerkno), naselje u općini Cerkno
 Police (Gornja Radgona, Slovenija), naselje u općini Gornja Radgona